Алісон Ріск була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі її здолала Тімеа Бабош.

Агнешка Радванська виграла титул, у фіналі перемігши Данку Ковінич з рахунком 6–1, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Кваліфікувались

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Tianjin Open, одиночний розряд
2015